Michael Andrew (ur. 1943) – malajski kolarz
 Michael Andrew (ur. 1965) – amerykański piosenkarz jazzowy
 Michael Andrew (ur. 1999) – amerykański pływak